Mărinești se poate referi la:

 Localități din România:
 Mărinești - sat din cadrul comunei Întregalde din județul Alba
 Localități din Republica Moldova
 Mărinești - sat din cadrul comunei Ciutulești din raionul Florești
 Mărinești - sat din cadrul comunei Sîngereii Noi din raionul Sîngerei

Vezi și 
 Marin (dezambiguizare)
 Marin (prenume)
 Marin (nume de familie)
 Marinescu (nume de familie)

Localități omonime din Republica Moldova